Crack steht für:

 Crack (Droge), eine Konsumform von Kokain
 Crack (Passwortüberprüfungsprogramm),
 Crack (Software), Kopie einer Software ohne Kopierschutz
 ein chemisches Verfahren in der Erdölverarbeitung, siehe Cracken
 ein Trennverfahren, siehe Bruchtrennen
 Crack Bluff, Felsenkliff im Königin-Maud-Gebirge, Antarktika
 Umgangssprachlich für eine Person, die über überragende Fähigkeiten und Kenntnisse oder Begabungen  auf einem bestimmten Gebiet verfügt

Personen:
 Carl Crack (1971–2001), deutscher Technomusiker

C.R.A.C.K. steht als Abkürzung für:
 Children Requiring a Caring Community, siehe Project Prevention

Siehe auch:
 Crac
 Cracks
 Creck
 Kreck
 Crag
 Cragg
 Krak (Begriffsklärung)

Abkürzung